Ротовка — название населённых пунктов:

Россия 

Ротовка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области.

Украина 

Ротовка — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Староротовка